Râul Buciniș se poate referi la:

 Buciniș - afluent al Arieșului Mare
 Buciniș - afluent al râului Șaru